Op het toernooi van Wimbledon in 2019 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van vrijdag 5 tot en met zondag 14 juli 2019.

Algemeen

Spelregels 
De Wimbledon-organisatie paste in deze editie voor het eerst een tiebreak in de beslissende set toe. Als in de derde set een stand van 12–12 (in games) wordt bereikt, wordt een standaard-tiebreak gespeeld (tot zeven punten, met een verschil van twee). Voor het eerst deed dit zich voor op woensdag 10 juli, tijdens de derderondepartij tussen Siegemund/Sitak en Dabrowski/Pavić – het Duits/Nieuw-Zeelands koppel won.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhouders Nicole Melichar en Alexander Peya kon de laatste niet deelnemen, wegens een blessure. Melichar speelde samen met Bruno Soares, met wie zij het eerste reekshoofd vormde – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door Yang Zhaoxuan en Matwé Middelkoop.

Het Nederlands koppel Demi Schuurs en Jean-Julien Rojer was als tweede geplaatst. Zij kregen een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloren meteen hun openingspartij in de tweede ronde.

De derde Nederlander, Wesley Koolhof, vormde met de Tsjechische Květa Peschke het vijfde reekshoofd. Zij bereikten de halve finale, waarin zij verloren van Latisha Chan en Ivan Dodig.

De vierde Nederlander, Matwé Middelkoop, speelde samen met de Chinese Yang Zhaoxuan. Ook zij bereikten de halve finale, waarin zij de duimen moesten leggen voor Jeļena Ostapenko en Robert Lindstedt.

Er was één Belgische deelnemer: Joran Vliegen met de Chinese Zheng Saisai aan zijn zijde. Zij bereikten de derde ronde, waarin zij werden geklopt door het Britse wildcard-koppel Eden Silva en Evan Hoyt.

In de finale won het achtste reekshoofd, Latisha Chan (Taiwan) en Ivan Dodig (Kroatië), in twee sets van Jeļena Ostapenko (Letland) en Robert Lindstedt (Zweden). Het was hun derde gezamenlijke titel.

Geplaatste teams 
De plaatsingslijst is gebaseerd op de WTA- en ATP-dubbelspelranglijsten per 1 juli 2019.

Prijzengeld

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Actueel toernooischema Wimbledon
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2019